Джейс Норман (; род. 21 марта 2000, Корралес, Нью-Мексико, США) — американский актёр. Более известен благодаря роли Генри «Опасного Малого» Харта в телесериале «Опасный Генри» и по роли Адама Бейкера в фильме «Расщепление Адама».

Биография 
Джейс Норман родился в городе Корралес, штат Нью-Мексико. Он переехал в Южную Калифорнию, когда ему было 8 лет. У него есть старший брат Ксандер и старшая сестра Глори.

Первую роль получил в 2012 году в телесериале «Джесси». С 2014 по 2020 год играл ведущую роль в телесериале «Опасный Генри». Он также снялся в оригинальных фильмах канала Nickelodeon «Расщепление Адама», «Руфус» и «Руфус 2». Озвучил персонажа Спарка в мультфильме «Спарк».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Джейса Нормана

Актёры по алфавиту
Актёры XXI века
Актёры телевидения США